Leotichida – re di Sparta dal 491 al 476 a.C.
Leotichida – figlio probabilmente illegittimo del re di Sparta Agide II e di Timea
Leotichida – padre di Chilonide, moglie di Cleonimo ed amante del re di Sparta Acrotato